Pöyliöjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöyliöjärvi (sjö, lat 66,70, long 27,42), Lappland, 
 Pöyliöjärvi (sjö, lat 66,45, long 25,80), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar